Parang steht für:

geographische Objekte:
 Parang (Maguindanao), Stadtgemeinde in der Provinz Maguindanao, Philippinen
 Parang (Sulu), Stadtgemeinde in der Provinz Sulu, Philippinen
 Parâng-Gebirge, Gebirge in Rumänien

Musikrichtungen:
 Parang (Musikrichtung), Musikrichtung in Trinidad und Tobago
 Parang Soca, Musikrichtung in Trinidad und Tobago

Waffen:
 Parang-Amanremu, Schwert aus Sumatra
 Parang-Ginah, Hiebschwert und Sichel aus Malaysia
 Parang-Latok, Schwert der Dayak-Völker auf Borneo
 Parang-Nabur, Schwert aus Borneo
 Parang-Niabor, Schwert aus Borneo, siehe Niabor
 Parang-Pandit, Schwert der Bidayuh und Iban auf Borneo